Рели́зная гру́ппа — сообщество людей-энтузиастов, объединенных идеей свободы информации. Выпускает электронные копии CD или DVD с фильмами, музыкой, программами и играми для компьютеров и игровых приставок, руководствуясь правилами релизов и соревнуясь со своими коллегами-конкурентами в скорости и качестве выпуска таких копий. Сообщество релизных групп, объединенных одной темой (музыка определенного жанра, кинофильмы или варез), называется сценой.

Деятельность релизных групп является высокопрофессиональной, некоммерческой и, как правило, незаконной. В большинстве стран законодательство прямо запрещает её: существуют ограничения на копирование и свободное распространение видеофильмов, музыкальных записей или программ, связанные с требованиями их лицензирования. С релизными группами ведут борьбу правоохранительные органы, а также неправительственные организации, спонсируемые компаниями грамзаписи и киноиндустрии.

Внутри релизной группы существует жесткая иерархия, а общение её участников между собой происходит только через закрытые каналы связи.

Среди обязательных ролей внутри групп — такие как снабженец, курьер, рипер, юникс-админ, скрипт-кодер, ASCII art-художник для создания скелетов .nfo файлов. Важную роль в существовании субкультуры релизных групп и сцен играют современные сетевые технологии: IRC, FXP, SSH, NNTP, FTP, P2P и т. д.

Релизные группы существуют также на демосцене, а свою историю ведут со времен BBS.

Большая часть релизных групп использует английский язык, но, несмотря на это, там много участников из стран с территории бывшего СССР (AHTeam, REVENGE, tPORt, CORE, SSG, EMPRESS).

Литература

Ссылки 
 Welcome to the Scene (сериал о жизни релизных групп).
 http://bugtraq.ru/library/underground/

Варезные группы
Авторское право
Интернет-технологии
Интерактивные (сетевые) субкультуры
Сетевые сообщества
Компьютерная культура